

Botanica 
 Radice – in botanica, parte del vegetale con il compito di assorbire sostanze, minerali e acqua

Matematica e informatica 
 Radice o Root – in informatica, punto iniziale del file system
 Radice o Root – nella teoria dei grafi, primo nodo di un albero
 Radice – in matematica, simbolo utilizzato per raffigurare l'operazione di radicale
 Radice o radicale – in matematica, inverso dell'elevamento a potenza
 Radice – in matematica, soluzione di un'equazione

Persone 
Carlo Radice – calciatore italiano
Evasio Radice (1794-1855) – patriota e politico italiano
Luigi Radice – calciatore e allenatore italiano
Mario Radice – pittore astrattista italiano
Raul Radice – scrittore italiano
Ruggero Radice – calciatore italiano
Teresa Radice – fumettista italiana

Altro 
 Radice – in linguistica, parte invariante di una declinazione
 Radice – in odontoiatria, parte del dente non visibile
 Radice – album di Enzo Gragnaniello del 2011

Altri progetti